Soekaboemi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sukabumi (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Pangkalanbuun, ort, Kalimantan Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar